plaatsen:
Coronel Pacheco, gemeente in Brazilië
Pacheco (Argentinië)
Pacheco (Californië)
Pacheco-eiland voor de zuidkust van Chili
Sigefredo Pacheco, gemeente in Brazilië
Torre-Pacheco, gemeente in Spanje
in Brussel
Pachecogebouw
Pachecolaan
Pachecotunnel
Pacheco-Instituut voormalig rust- en verzorgingstehuis achter de Sint-Jan Baptist ten Begijnhofkerk op de plek van het Groot Godshuis en het infirmarium van het begijnhof.
personen:
Daniel Pacheco (1991), Spaans voetballer
Jaime Pacheco (1958), Portugees voetballer en voetbalcoach
Johnny Pacheco (1935-2021), Dominicaans muzikant
Jorge Pacheco Areco (1920-1988), president van Uruguay
Juan Pacheco (1419-1474), Castiliaans edelman
Cristhian Pacheco (1993), Peruviaans atleet
Fernando Pacheco (1992), Spaans voetballer
Francisco Pacheco (1564-1644), Spaans schilder
Francisco Pacheco (1982), Spaans wielrenner
Víctor Pacheco (1974) , Colombiaans voetballer